Chwałęcice – dzielnica Rybnika
 Chwałęcice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973–1977
 Chwałęcice – dawna gromada w latach 1954–1972